Рекуай (исп. Recuay, кечуа Rikuway) — многозначный термин.

 Рекуай — доколумбова культура, существовавшая на территории Перу на территории современного департамента Анкаш. 
 Рекуай — одна из 20 провинций перуанского региона Анкаш. 
 Рекуай — город в Перу; столица одноимённой провинции перуанского региона Анкаш.